Ingvar Jónsson ist der Name folgender Personen:

* Ingvar Jónsson (Eishockeyspieler) (* 1981), isländischer Eishockeyspieler
 Ingvar Jónsson (Fußballspieler) (* 1989), isländischer Fußballspieler